Lena Asryan est une chercheuse en archéologie spécialisée dans la recherche sur les assemblages en basalte datant de l'époque préhistorique.

Biographie 
Elle a étudié à l'Université de Rovira i Virgil en Espagne. Elle a fait un doctorat au Traceolab, le laboratoire de tracéologie de l'Université de Liège. Elle publie des articles en 2014 dans le "Journal of Lithic Studies", une revue libre d'accès centrée sur les recherches archéologiques, sur la fabrication et l'utilisation des outils de pierres. Elle a publié 22 articles selon "ResearchGate". Elle fait partie du projet "BaTEx" qui a pour but d'en apprendre plus sur les comportements des hommes préhistoriques en interprétant l'utilisation de leurs outils fait en basalte. Elle a obtenu la bourse Marie Sklodowska-Curie IF qui est attribuée à des brillant(e)s chercheur(euse)s qui veulent passer un cap dans leur carrière scientifique.

Références

Liens externes 
 
 

Archéologue belge